Казанцево — село в Тальменском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Казанцевского сельсовета.

История 
Основано в 1756 г. В 1928 году состояло из 449 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Казанцевского сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района